

Список

А 
 А напоследок я скажу… (А. Петров — Б. Ахмадулина)
 Ах, зачем эта ночь… (Ник. Бакалейников — Н. Риттер)
 Ах, эти чёрные глаза.

Б 
 Белой акации гроздья душистые — музыка неизвестного автора, слова — А. Пугачёв (?). Опубликован в 1902.
 Бубенцы — музыка А. Бакалейникова, слова А. Кусикова.
 Былые радости, минувшие печали

В 
 В том саду, где мы с вами встретились
 В час, когда мерцанье ушло на небеса
 В час роковой (цыганский вальс С. Гердаля)
 Вам не понять моей печали
 Вернись, я все прощу! (Б. Прозоровский — В. Ленский)
 Вечерний звон — стихи Ивана Козлова и музыка Александра Алябьева, 1827—1828
 Вечерний романс (К. Михайлов-Хмарский)
 Взгляд твоих чёрных очей (Н. Зубов — И. Железко)
 В лунном сиянии (Динь-динь-динь! Колокольчик звенит, слова и музыка Евгения Юрьева)
 Вот мчится тройка почтовая
 Вот, что наделали песни твои! (М. Штейнберг)
 Всё, что было (Д. Покрасс — П. Герман)
 Вы просите песен, их нет у меня (Саша Макаров)
 Выхожу один я на дорогу (М. Лермонтов)

Г 
 «Газовая косынка» (Никому про любовь не рассказывай)
 Гайда, тройка (М. Штейнберг)
 Глаза (А. Виленский — Т. Щепкина-Куперник)
 Забыли вы (Глядя на луч пурпурного заката) Павел Алексеевич Козлов
 Гори, гори, моя звезда — музыка П. Булахова на слова В. Чуевского, 1847.
 Гори, моё сердце

Д 
 Две гитары — музыка Иван Васильев (на мотив цыганской венгерки), слова Аполлон Григорьев.
 Две розы — музыка С. Покрасс, слова А. Дактиль
 День и ночь роняет сердце ласку
 Допущена Вами ошибка (В. Голощанов — И. Северянин)
 Дорогой длинною — музыка Б. Фомина, слова К. Подревского
 Дремлют плакучие ивы.

 [[Думы (романс)|Дума]

Е 
 Если хочешь любить (музыка: А. Глазунов, стихи: А. Коринфского)
 Ещё не раз вы вспомните меня

Ж 
 Жалобно стонет ветер осенний (М. (А.?) Пугачёв — Дмитрий? Михайлов)
 Живёт моя отрада — на основе стихотворения Сергея Фёдоровича Рыскина (1859—1895) «Удалец» (1882 г.), в обр. М. Шишкина.
 Жаворонок (М. Глинка — Н. Кукольник)

З 
 За дружеской беседою (К нам приехал, к нам приехал)
 Забыты нежные лобзанья — Анатолий Ленин
 Звезды на небе (Снился мне сад в подвенечном уборе) (В. Борисов — Е. Дитерихс)
 Зимняя дорога — стихи Пушкина, музыка Алябьева.

К 
 Как хорошо
 Калитка (Александр Обухов — Алексей Будищев)
 Капризная, упрямая
 Когда предчувствием разлуки… (Д. Ашкенази — Я. Полонский)
 Колокольчики, бубенчики (М. Штейнберг)
 Клён ты мой опавший (Сергей Есенин в 1925 году)
 Когда простым и нежным взором
 Красный сарафан

Л 
 Лебединая песня (музыка и слова Марии Пуаре), 1901
 Листки календаря, любовный эпизод
 Лишь луна взойдёт
 Лучинушка («…Догорай, гори моя лучинушка / Догорю с тобой и я»)

М 
 Медлительно влекутся дни мои (музыка: Н. Римский-Корсаков, слова А. Пушкина)
 Милая, ты услышь меня — музыка Э. Вальдтейфеля, слова С. Герделя
 Мой костер в тумане светит (Я. Пригожий и др. — Яков Полонский)
 Мохнатый шмель (А. Петров — Р. Киплинг, пер. Г. Кружкова)
 Мухи, как чёрные мысли (Мусоргский — Апухтин)
 Мы вышли в сад (музыка Михаила Толстого, слова Александры Толстой)
 Мы только знакомы (Б. Прозоровский — Л. Пеньковский)

Н 
 На дальний берег… (слова — В. Лебедев, музыка — Г. Богданов)
 На заре ты её не буди (А. Варламов — А. Фет)
 Не буди… (К. Хмарский)
 Не брани меня, родная. Слова: А. Разорёнов, музыка: А. И. Дюбюк
 Не говорите мне о нем (М. Перроте)
 Не для меня придет весна — в основе — текст поэта А. Молчанова, созданный в 1838 году на Кавказе, муз. и слова Н. Девитте.
 Не обмани
 Не пробуждай воспоминаний (П. Булахов — Н. Н.)
 Не уезжай ты, мой голубчик (Н. Пашков)
 Не уходи, побудь со мною (Н. Зубов)
 Ненастье (К. Хмарский)
 Нет, не любил он! (А. Гуэрчиа — М. Медведев). Перевод итальянского романса, с большим успехом исполнявшийся В. Ф. Комиссаржевской и введённый в спектакль «Бесприданница» А. Н. Островского на сцене Александринского театра как романс Ларисы (премьера 17 сентября 1896 г.).
 Нет, не тебя так пылко я люблю (стихи М. Лермонтова)
 Ничего мне на свете не надо
 Нищая
 Но я вас все-таки люблю
 Ночи безумные, ночи бессонные (А. Спиро — А. Апухтин)
 Ночь светла (М. Шишкин — М. Языков)
 Ночь тиха (А. Г. Рубинштейн)

О 
 О, говори хоть ты со мной (И. Васильев — А. Григорьев), 1857
 Однозвучно гремит колокольчик (К. Сидорович — И. Макаров)
 Окрасился месяц багрянцем
 Он уехал (С. Донауров — неизв. автор)
 Острою секирой
 Отойди, не гляди
 Отцвели хризантемы (первый романс Николая Харито, 1910 г.)
 Очаровательные глазки (И. Кондратьев)
 Очи чёрные — слова Евгения Гребёнки (1843), исполняется на музыку вальса Ф. Германа «Hommage» (Valse Hommage) в обработке С. Герделя 1884 года.
 Отговорила роща золотая (на стихи С. Есенина)

П 
 Прости! Не помни дней паденья… (П. И. Чайковский — Н. А. Некрасов)
 Пара гнедых (С. Донауров — А. Апухтин)
 Под чарующей лаской твоею
 Поручик Голицын (песня) — первое датированное исполнение в 1977 году.
 Право, маменьке скажу
 Приголубь меня, моя душечка — музыка: А. И. Дюбюк
 Признание
 Прощай, мой табор! (Б. Прозоровский — В. Маковский)
 Прощальный ужин
 Песня цыганки (стихи Якова Полонского)
 Песня жаворонка
 Пьеро/посвящение Александру Вертинскому (К. Хмарский)

Р 
 Расставаясь, она говорила (П. Булахов — Л. Жадейко)
 Романс о романсе — музыка Андрея Петрова, слова Беллы Ахмадулиной, из кинофильма «Жестокий романс», 1984.
 Романс (Слова и музыка Александра Васильева)

С 
 Саша, ты помнишь наши встречи? (слова: Павел Герман, музыка: Борис Фомин)
 Скатерть белая (Ф. Герман, обр. С. Гердаля — неизв. автор)
 Сияла ночь
 Синие глаза (К. Хмарский)
 Случайно и просто
 Слушайте если хотите (Н. И. Шишкин)
 Соловей — композитор А. А. Алябьев на стихи А. А. Дельвига, 1825—1827.
 Спокойной ночи, господа — музыка — А. Самойлов, стихи — А. Скворцов.
 Среди миров
 Стаканчики гранёные

Т 
 Твои глаза зелёные (слова К. Подревского, музыка Б. Фомина)
 Тёмно-вишнёвая шаль (В. Бакалейников)
 Только раз (слова П. Германа, музыка Б. Фомина)
 Тени минувшего… (сл. Анатолий Адольфович Френкель, муз. Николай Иванович Харито)

У 
 У высокого берега
 Увы, зачем она блистает — стихи Пушкина, музыка Алябьева
 Уголок («Наш уголок я убрала цветами…») — стихи В. А. Мазуркевич, музыка Д. К. Сартинский-Бей
 Уж ты верная подруга
 Уйди, совсем уйди (Л. Фризо — В. Верещагин)
 Улица, улица, ты, брат, пьяна — стихи: В. И. Сиротин, музыка: А. И. Дюбюк
 Утро туманное (Э. Абаз, по др. источникам Ю. Абаза — Иван Тургенев)

Ц 
 Целую ночь соловей нам насвистывал — музыка Вениамина Баснера, слова Михаила Матусовского. Романс из кинофильма «Дни Турбиных». 1976. Создано под влиянием популярного романса «Белой акации гроздья душистые»
 ЦВѢТЫ старинный дворянский романс, муз. Д. К. Сартинского-Бей, слова неизвестного автора

Ч 
 Чайка — музыка: Е. Жураковский, М. Пуаре, слова: Е. А. Буланина
 Черкесская песня — стихи Пушкина, музыка Алябьева
 Чёрные глаза. Слова: А. Кольцов, музыка: А. И. Дюбюк
 Что это сердце
 Чудная роза

Ш 
 Шелковый шнурок музыкальная обработка Бориса Прозоровского, слова Константина Подревского

Э 
 Элегия (Ж. Массне)
 Эй, ямщик, гони-ка к «Яру» (А. Юрьев — Б. Андржиевский)

Я 
 Я вам не говорю слова и музыка Д. Михайлова
 Я вас любил — стихи Пушкина, музыка Алябьева
 Я встретил Вас (муз. неизв. авт., ред. И. Козловского — Ф. Тютчев)
 Я ехала домой (сл. и муз. М. Пуаре), 1905
 Я не могу иначе (Валентина Толкунова, 1985)
 Я тебе ничего не скажу (Т. Толстая — А. Фет)
 Я тебя никогда не забуду
 Я уеду, уеду, уеду
 Ямщик, не гони лошадей — композитор Яков Фельдман, поэт Николай фон Риттер, 1915
 Я пережил свои желанья на стихи А. С. Пушкина

Ссылки 
 Русский классический романс — тексты, биографические справки, mp3.
 Список романсов и цыганских песен с текстами на сайте a-pesni.org.
 Список цыганских романсов с текстами на сайте a-pesni.org.
 Russian Records.

Р